Edward Knatchbull-Hugessen est un nom pouvant désigner:

Edward Knatchbull-Hugessen,  baron Brabourne (1829-1893), homme politique conservateur britannique
 (1857-1909), homme politique libéral britannique

Voir aussi

Knatchbull-Hugessen, Edward